

Astronomia 
 3022 Dobermann – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Dobermann – film del 1997 diretto da Jan Kounen

Persone 
 Bernd Dobermann – calciatore tedesco
 Erich Dobermann – calciatore tedesco
 Friedrich Louis Dobermann – allevatore di cani tedesco
 Rudi Dobermann – atleta tedesco

Zoologia 
 Dobermann – razza canina

Pagine correlate 
Doberman